Новоалексеевка — название географических объектов.

Населённые пункты

Грузия 
 Новоалексеевка — прежнее название села Ганатлеба в Лагодехском муниципалитете края Кахетия.

Казахстан 
 Новоалексеевка — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.
 Новоалексеевка — прежнее название села Карагандысай Алгинского района Актюбинской области.
 Новоалексеевка — прежнее название села Кобда Хобдинского района Актюбинской области.
 Новоалексеевка — прежнее название села Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области.
 Новоалексеевка — прежнее название села Жолболды Актогайского района Павлодарской области.

Россия 
 Новоалексеевка — село в Бурлинском районе Алтайского края.
 Новоалексеевка — село в Завитинском районе Амурской области.
 Новоалексеевка — село в Ивановском районе Амурской области.
 Новоалексеевка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Новоалексеевка — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Новоалексеевка — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Новоалексеевка — село в Котовском районе Волгоградской области.
 Новоалексеевка — деревня в Манском районе Красноярского края.
 Новоалексеевка — хутор в Дмитриевском районе Курской области.
 Новоалексеевка — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Новоалексеевка — деревня в Здвинском районе Новосибирской области.
 Новоалексеевка — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Новоалексеевка — деревня в Чистоозёрном районе Новосибирской области.
 Новоалексеевка — посёлок в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Новоалексеевка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Новоалексеевка — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Новоалексеевка — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Новоалексеевка — село в Переславском районе Ярославской области.
Ново-Алексеевка — до 1923 г. название села Некрасовка в Хабаровском районе Хабаровского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новоалексеевка — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Новоалексеевка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Новоалексеевка — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Новоалексеевка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Новоалексеевка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Новоалексеевка — село в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.
 Новоалексеевка — село в Приморском районе Запорожской области.
 Новоалексеевка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Новоалексеевка — село в Братском районе Николаевской области.
 Новоалексеевка — село во Врадиевском районе Николаевской области.
 Новоалексеевка — посёлок городского типа в Геническом районе Херсонской области.
 Новоалексеевка — село в Сокирянском районе Черновицкой области.

Узбекистан 
 Ново-Алексеевка — посёлок в Букинском районе Ташкентской области.

Железнодорожные пункты 
 Новоалексеевка — железнодорожная станция Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги в Херсонской области.
 Новоалексеевка — железнодорожная платформа на Транссибирской магистрали в Свердловской области.

См. также 
 Тбилиси-Новоалексеевка (аэропорт)
 Новая Алексеевка
 Новоалексеевский
 Новоалексеевская
 Новоалексеевское